Arturo Maineri de Meichsenau – politico e matematico italiano
 Baccio Maineri – poligrafo e patriota italiano
 Benvenuto Pesce Maineri – architetto e ingegnere italiano
 Oldrado Maineri – vescovo cattolico italiano
 Ruggero Maineri – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Gian Francesco de' Maineri – pittore italiano